James Wolcott Wadsworth kan syfta på: 

* James Wolcott Wadsworth den äldre (1846–1926), amerikansk politiker
 James Wolcott Wadsworth den yngre (1877–1952), amerikansk politiker